Muscigralla est un genre d'oiseaux de la famille des Tyrannidae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Dormilon à queue courte – Muscigralla brevicauda d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Tyrannidae